Con il nome Francesco Acciaiuoli si identificano:

Francesco Acciaiuoli († 1355), uomo politico fiorentino, figlio di Monte Acciaiuoli;
Francesco Acciaiuoli (XV secolo), membro della famiglia Acciaiuoli;
Francesco Acciaiuoli I (circa 1440 – prima del 1500), V duca d'Atene della famiglia Acciaiuoli, figlio di Francesco;
Francesco Acciaiuoli II († 1460), VI ed ultimo duca d'Atene della famiglia Acciaiuoli, figlio di Antonio Acciaiuoli, IV duca d'Atene della famiglia Acciaiuoli.